

Germania
 Jakobsdorf – comune del circondario della Pomerania Anteriore Settentrionale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Jakobsdorf – località della città di Putlitz nel circondario rurale del Prignitz (Brandeburgo)

Romania
 Jakobsdorf bei Agnetheln, oggi Iacobeni – comune del distretto di Sibiu (Transilvania)